David Bursztein (1963-), comédien, chanteur, auteur-compositeur-interprète et metteur en scène français.
 Jean-Gérard Bursztein (1945-), philosophe et psychanalyste français.
  (1980-), informaticien français, fils de Jean-Gérard Bursztein.
 Rosa Bursztein (1989-), actrice, humoriste et scénariste française, fille de Sylvain Bursztejn.
 Sylvain Bursztejn (1953-), producteur français de cinéma, frère de Jean-Gérard Bursztein.

Patronyme germanique
Patronyme juif